profilaktyka zdrowotna
 profilaktyka społeczna
 profilaktyka poekspozycyjna
 profilaktyka poekspozycyjna HIV